Divizia „B” Nord este o competiție fotbalistică din Republica Moldova, care împreună cu Divizia „B” Sud și Divizia „B” Centru formează eșalonul al 3-lea al sistemului fotbalistic național.

Câștigători

Cluburile sezonului actual
FC Cotiujenii Mari
FC Dava
CS Drochia
FC Fălești
FC Florești
FC Glodeni
FC Grănicerul
CS Intersport
CF Rîșcani
FC Sîngerei
FC Telenești

Clasament ediția 2018

Vezi și
Divizia „A”
Divizia „B” Centru
Divizia „B” Sud 
Divizia Națională

Legături externe
DIVIZIA B, Seria Nord. Ediția 2015-2016 pe fmf.md 
DIVIZIA B 2015-2016 pe soccerway

Fotbal în Republica Moldova